Alexander Romanov kan avse:

 Aleksandr Romanov (född 2000), rysk ishockeyspelare
 Aleksander Romanov (kampsportare) (född 1990), moldavisk kampsportare